Эрнесто Консоло (; ,  — , ) — итальянский пианист и музыкальный педагог.

Биография 
Учился в Риме у Джованни Сгамбати, затем в Лейпциге у Карла Райнеке.

С 1890-х гг. активно концертировал в Италии, в 1896 г. предпринял гастроли по Германии и скандинавским странам, в 1905 г. выступал в Париже вместе со струнным квартетом Мориса Айо. В 1906—1909 гг. преподавал в Чикаго. В 1910—1913 гг. работал в Нью-Йорке, спорадически преподавал в Институте музыкального искусства. 22 февраля 1911 года выступил как солист в последнем концерте Густава Малера (программа была целиком посвящена новой итальянской музыке, Консоло солировал в концерте Джузеппе Мартуччи).

Вернувшись в Европу, некоторое время руководил школой пианистов в Женеве, выступал в дуэте с Марио Корти (этому дуэту посвящена скрипичная соната Ильдебрандо Пиццетти, 1919) и в составе фортепианного трио с Арриго Серато и Энрико Майнарди. В дальнейшем до конца жизни преподавал во Флоренции, где наиболее известным из его учеников стал Луиджи Даллапиккола, посвятивший памяти своего учителя Партиту для оркестра и сопрано (1932). У Консоло также учились Вера Лотар-Шевченко и Паоло Рио-Нарди. Продолжал концертировать и в 1920-е гг., принял участие в первых сезонах фестиваля «Флорентийский музыкальный май». Сочинял фортепианные пьесы, редактировал издание фортепианных сочинений Людвига ван Бетховена. После смерти Консоло некоторое время проводился конкурс молодых пианистов его имени, первым лауреатом стал в 1933 году Джино Горини.

Примечания

Ссылки 
 Mauro Macedonio. CONSOLO, Ernesto // Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 28 (1983)
 Ernesto Consolo. Making the piano a musical instrument // Harriette Brower. Piano Mastery: Talks with Master Pianists and Teachers. — NY.: Frederick A. Stokes Company, 1915.

Пианисты Италии
Академические музыканты Италии
Музыкальные педагоги Италии